Велосипед с ременным приводом — класс бесцепных велосипедов, в которых передача крутящего момента от кареточного узла (педалей) к колесу происходит с помощью специального ремня вместо цепи, то есть используется ременная передача.

История

Характеристики и особенности

Достоинства 

 Ремень не подвержен коррозии
 Ременная система не требует смазки
 Ременная передача производит значительно меньше шума
 Меньший вес

Недостатки 

 Для переключения передач необходимо применять редукторы, встроенные в заднюю ступицу (втулку) или в кареточный узел, например планетарный переключатель скоростей.
 Конструкция рамы должна предусматривать возможность разъединения рамы для установки или замены ремня, либо использовать размыкающиеся ремни

Ссылки 

 

Типы велосипедов